Juana de Laval (10 de noviembre de 1433 – 19 de diciembre de 1498) fue la segunda esposa y reina consorte de Renato I de Anjou, rey de Nápoles, Sicilia, rey de Jerusalén titular, Aragón y Mallorca; duque de Anjou, Bar, y Lorena; y conde de Provenza y Piamonte. Fue madrastra de Margarita de Anjou, reina consorte del rey Enrique VI de Inglaterra.

Familia 

Juana nació el 10 de noviembre de 1433 en Auray, Bretaña, la hija de Guido XIV de Laval, conde de Laval e Isabel de Bretaña. Sus abuelos paternos fueron Juan de Montfort y Ana de Laval, y sus abuelos maternos fueron Juan VI, duque de Bretaña, y Juana de Francia, hija del rey Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera-Ingolstadt. Su padre Guido luchó con Juana de Arco. Su hijo mayor Francisco de Laval, un Gran maestre de Francia, lo sucedería como Guido conde de Laval. Tuvo otros dos hijos con su primera esposa Isabel, Pedro de Laval y Juan de Laval. Incluyendo Juana, tuvo en total siete hijas, varias de las cuales murieron en los primeros años de su infancia. De su segunda esposa Francisca de Dinan, tuvo tres hijos.

Matrimonio 

Un contrato de matrimonio fue redactado el 3 de septiembre de 1454 entre el padre de Juana y el rey Renato de Nápoles y Sicilia. La boda se celebró el 10 de septiembre de 1454, en la abadía de San Nicolás de Angers. A los veintiún años de edad Juana se casó con Renato, cuya primera esposa, Isabel de Lorena, había muerto el año anterior. El marido de Juana le sacaba más de veinte años. El matrimonio, sin embargo, fue feliz. Juana, que era dulce y afectuosa, parece haber sido muy amada por su esposo. Se convirtió en madrastra de los hijos de Renato, entre quienes estaban el futuro duque Juan II de Lorena, Margarita de Anjou, y Yolanda, duquesa de Lorena. El matrimonio de Juana con Renato no tuvo hijos. Después de vivir tres años en las mansiones que rodeaban Angers y Saumur, el rey y la reina vivieron en Provenza de 1457 a 1462, en Anjou de 1462 a 1469.
En Aix-en-Provence, Angers, participó con su esposo en las actividades literarias y académicas de la corte. 

Renato compuso una oda de diez mil versos dedicada a Juana, titulada, "El idilio de Regnault y Jeanneton". El poema era un debate sobre el amor entre un pastor y una pastora con un peregrino como árbitro. Sin embargo, a veces parece contener buena dosis de ficción convencional. Durante su estancia en Tarascón en provenza, Renato le concedió a Juana la baronía de Les Baux, que pertenecía a los condes de Provenza. Lo intercambió el 18 de febrero de 1475 en Aix-en-Provence por Berre. Siguió viviendo en Provenza desde 1469 hasta 1480.

Vida posterior

Renato murió el 10 de julio de 1480. En su testamento, legó a su esposa una gran cantidad, ingresos de Anjou, Provenza y el Barrois. También conservó el condado de Beaufort y el señorío de Mirebeau (intercambiado con las baronías de Aubagne y Provenza). Después de la muerte de su esposo, ella a veces vivió en Beaufort y a veces en Saumur. Era popular por su bondaad y generosidad. La gente de Beaufort le estuvieron agradecidos cuando ella reguló el uso de los pastos comunales. Juana murió el 19 de diciembre de 1498 en el Chateau de Beaufort-en-Vallée, Maine-et-Loire. Tenía sesenta y cinco años de edad. Una calle aún lleva su nombre, "reina de Sicilia." Por su testamento, ella deseaba ser simplemente enterrada, sin ningún monumento, en la catedral de Angers. Su corazón fue colocado en los Cordeliers de Angers, junto con el de su esposo.

Juana y las artes
Juana y su esposo Renato aparece en el tríptico de la zarza ardiendo de la catedral de Aix-en-Provence, pintado por Nicolas Froment, y una pintura en el museo de Cluny, donde se la representa con el rey Renato escuchando la predicación de santa María Magdalena. Juana usó el tríptico de la zarza ardiendo para iluminar un salterio (ms. 41 de la Biblioteca Pública de Poitiers). El gabinete de medallas de la Biblioteca Nacional de Francia tiene dos medallas, el Rey Renato y la Reina Juana que datan de 1462. Consiste de una miniatura de Juana, rodeada por sus damas, en el manuscrito de la versión francesa de la Peregrinación de la vida (en la Biblioteca del Arsenal). Monumentos a Juana se han erigido en Beaufort (1842), Rosiers-d'Égletons (1875), y Tarascón. Una estatua de Juana puede verse en el "Jardín público" en la villa de Noisay en Indre-et-Loire.

Fuentes

Relatos de John Legay, que recoge fondos para la reina de Sicilia, el manuscrito de la biblioteca de Angers, publicado en la Historia de Anjou en 1900.
Rey Lecoy por René de la Marche.
Conducta de rey, por René J. Levron.
Histoire de Charles VII, por Vallet of Viriville.
Reina Juana. Juana de Laval. Segunda esposa del rey Renato.Pierre Le Roy. Ediciones regionales del Oeste.

Referencias

Condesas de Provenza
Duquesas de Anjou
Reinas consortes de Nápoles
Reinas consortes del siglo XV
Nobles francesas del siglo XV
Duquesas de Francia del siglo XV